Кальоса-де-Сегура ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Баха-дель-Сегура. Занимает площадь 30 км². Население — 18008 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Callosa de Segura
 Diario digital de la ciudad de callosa de segura, foro, fotográfias etc
 Índice estadístico de Callosa de Segura
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Portal de Callosa de Segura
 Comparsa Benimerines
 Hermandad de los Nazarenos de Cristo
 S.A.M. La Filarmónica de Callosa de Segura
 Web Oficial del Grupo de Montaña de Callosa de Segura

Города Аликанте
Муниципалитеты Аликанте